Банкя:
 Банкя — город в Болгарии, Городской области Софии, районе Банкя.
 Банкя — село в Болгарии, Перникской области, общине Трын.
 Банкя — район в Болгарии, Городской области Софии, общине Столична.